Йенми () — вьетнамский топоним:
 Йенми — уезд в провинции Хынгйен.
 Йенми — город в уезде Йенми, провинция Хынгйен.
 Йенми — община в уезде Йенмо, провинция Ниньбинь.
 Йенми — община в уезде Ийен, провинция Намдинь.
 Йенми — община в уезде Лангзянг, провинция Бакзянг.
 Йенми — община в уезде Нонгконг, провинция Тханьхоа.